Конюшевский — фамилия. Известные носители:

Конюшевские — дворянский род.

 Конюшевский, Владислав Николаевич (род. 1967) — русский писатель-фантаст.
 Конюшевский, Леонид Константинович (1877—1938) — русский и советский геолог, исследователь Кавказа и Урала .